

Santi e beati 
 san Caio, martire con Alessandro ad Apamea, commemorati il 10 marzo
 san Caio, martire a Bologna con Aggèo ed Ermete, commemorati il 4 gennaio
 san Caio, martire con i santi Cereale, Pupolo e Serapione, commemorati il 28 febbraio
 san Caio Palatino, commemorato il 4 marzo, 
 san Caio, martire a Saragozza con Cremenzio, ricordati il 16 aprile
 san Caio, martire a Melitena (Armenia) 19 aprile,
 san Caio papa, martire a Roma, commemorato il 22 aprile
 san Caio di Milano, vescovo commemorato il 27 settembre,
 san Caio di Corinto, commemorato il 4 ottobre
 san Caio (o Gaio), martire con Dasio e Zotico a Nicomedia, commemorati il 21 ottobre
 san Caio, martire con Dionigi, Fausto, Caio, Pietro, Paolo e compagni, commemorati il 3 ottobre
 san Caio, martire a Saragozza con Ottato, Engrazia, Caio, Crescenzio e compagni, commemorati il 16 aprile

Architettura 
 Chiesa di San Caio

Altro 
 San Caio (titolo cardinalizio)

Pagine correlate 
 Caio
 San Gaio
 Gaio (nome)